Quarck ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhardt Quarck (1843–1909), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hermann Quarck (1873–1932), deutscher Staatsrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Quarck (1869–1949), deutscher Maler und Graphiker
 Max Quarck (1860–1930), deutscher Politiker (SPD)
 Meta Quarck-Hammerschlag, geborene Meta Heinrichs (1864–1954), deutsche Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Quark (Begriffsklärung)